Molaire peut être un nom commun ou un adjectif, mais sans lien sémantique ni étymologique entre les deux formes.

 En anatomie et odontologie, les molaires sont la quatrième sorte de dents chez les mammifères ; elles servent à broyer.
 En chimie, l'adjectif molaire peut avoir deux significations différentes, toutes deux reliées à la notion de mole :
 la concentration molaire d'un soluté est sa concentration exprimée en moles par unité de volume de solution (molarité), ou parfois par unité de masse (molalité) ; dans le Système international elle s'exprime donc en mol/L, ou parfois en mol/kg ;
 une solution molaire est une solution dont la concentration (en un certain soluté) est d'une mole par litre ;
 une grandeur molaire est le rapport d'une grandeur physique extensive au nombre de moles de la substance considérée. Le volume molaire, par exemple, est le volume rapporté au nombre de moles (m/mol). Ces grandeurs molaires sont des grandeurs intensives.

Notes et références